Heart of Stone označuje:
 Heart of Stone (album) – album zpěvačky Cher
 „Heart of Stone (píseň, Bucks Fizz)“ – píseň skupiny Bucks Fizz
 „Heart of Stone“ – píseň skupiny Maxx
 „Heart of Stone (píseň, The Rolling Stones)“ – píseň skupiny The Rolling Stones
 „Srdce z kamene“ (v originále „Heart of Stone“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine